Борис Никоноров:
 Никоноров, Борис Викторович (род. 1989) — российский игрок в пляжный футбол.
 Никоноров, Борис Николаевич (1939—2015) — советский боксёр.